Stone Age signifie Âge de la pierre en anglais, et désigne notamment :
 Stone Age est un groupe français de musique bretonne formé en 1992, dont Stone Age est le premier album paru en 1994.
 Stone Age est une compilation des Rolling Stones, parue en 1971.
 Stone Age est un film de 1931 réalisé par Walter Lantz et William Nolan et Baptiste Loo 
 Queens of the Stone Age est un groupe américain de rock formé en 1996.